Vera Kardonsky (Chile, 16 de septiembre de 1933) es una psicóloga chilena que tiene influencias construccionistas,  y comunitarias.

Biografía 
Nacida en Chile el 16 de septiembre de 1933, fue la hija de Max Kardonsky y Adela Cohn un matrimonio inmigrante, esta tuvo 2 hermanas que fueron criadas con los mismos valores por la cultura, trabajo y educación.

Se casó con Jacobo Titelman Pasmanik a los 19 años en 1952, este era un médico, con quien conformó una familia junto a los 4 hijos nacidos del matrimonio (Daniel, Máx, Sandra y Jessica Titelman Kardonsky).

Congeló sus estudios de Psicología para poder enfocarse en la crianza de sus hijos, sin embargo, su pasión era el estudio de la mente y entender cómo se constituye el ser humano, sus intereses por esta se desarrollaron bajo la visión intelectual, social y comunitaria.

En 1964 dio el examen de grado de la carrera de Psicología en la Universidad de Chile, 2 días antes de dar a luz a su última hija.

Vera formó parte de un renombrado equipo de investigadoras, ellas comenzaron como ayudantes y terminaron finalmente como profesoras titulares en la Universidad de Chile, dentro de la Escuela de psicología cambiaron la perspectiva que se tenía de la biología y psicobiología.

A causa del desmantelamiento de la Universidad de Chile en 1973 por la dictadura militar que se impuso en Chile, se tuvo que desarticular dicho equipo, así en Enero de 1975 Vera junto a su familia emigraron a Estados Unidos, en donde ella y su marido recibieron becas para realizar sus estudios de posgrado.

Posterior a esto la familia se desplazó a Colombia, en donde Vera fue contratada por el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.

Entre 1982 y 1985, la familia regresó progresivamente a Chile, ya instalada Vera fue contratada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para un programa del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos.

Integró el primer directorio del Colegio de Psicólogos de Chile en 1968, siendo la única mujer entre los demás profesionales.

Finalmente falleció el 9 de noviembre de 2005.

Ideas Principales y Aportes a la Psicología 

 Uno de sus aportes fundamentales a la psicología fue su investigación sobre la situación latinoamericana, enfocada en la crianza en donde se centró en casos específicos vividos en Colombia y Perú.
 Vera Kardonsky fue parte de una oleada de mujeres que estaban comenzando a desarrollar intereses propios y también a cumplir con el rol de madre, apoyó con sus vivencias la visión de mujer moderna para su época.
 Fue la primera mujer en formar parte del directorio del Colegio de Psicólogos en Chile en 1968.

Libros Publicados 
Hizo publicaciones junto a su esposo:

 Malnutrition, Social Environment and Cognitive Development: A Review of Paradigms (Kardonsky-Titelman, 1976).
 La Crianza y la Socialización del Niño en Latinoamérica: Casos Colombia y Perú (Kardonsky-Titelman, 1983).

Referencias

Bibliografía 
 Winkler, M. I., & Reyes, M. I. (2014, mayo). Historias de Mujeres en la PsicologÃ­a Chilena: Contribuciones de Lola Hoffmann, HÃ©liettÃ¨ Saint Jean y Vera Kardonsky. SciELO - Scientific electronic library online.

Enlaces Externos 
 http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/21943/1/109257.pdf
 https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22282015000100010

Psicología